Landkreis Ludwigslust
 Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Ludwigslust (stad)